Adersbach ist ein geographischer Name:

 Adersbach (Sinsheim), Stadtteil und Dorf der Stadt Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Adersbach, deutscher Name von Adršpach, Dorf im Okres Náchod (deutsch Bezirk Nachod), Královéhradecký kraj (deutsch Königgrätzer Region), Tschechien
 Adersbach, deutscher Name des Adršpašský potok, rechter Zufluss der Metuje in Dolní Adršpach, Gemeinde Adršpach

Adersbach ist der Familienname von:
 Andreas Adersbach (1610–1660), deutscher Lyriker und Mitglied des Königsberger Dichterkreises
 Johann-Ernst Adersbach (1613–1632), Kurfürstlich Brandenburgischer Rat 

Siehe auch:
 Aderbach